Sulcis può riferirsi a:
 Sulcis – regione geografica della Sardegna, Italia
 Monti del Sulcis – massiccio montuoso nella stessa regione
 Bacino carbonifero del Sulcis –  bacino carbonifero nella stessa regione
 Sulki – importante città punica ed oggi un sito archeologico
 Giovanni Sulcis – ex calciatore italiano